Elizabeth May peut désigner :
 Elizabeth May (1954-), personnalité politique canadienne ;
 Elizabeth May (1983-), triathlète luxembourgeoise.